Закатипан има више значења:

 Закатипан (Тијангистенго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Закатипан (Куезалан дел Прогресо), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Закатипан (Аматлан де лос Рејес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Закатипан (Малтрата), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику